One Night Only:
	 	
 One Night Only — песня из бродвейского мюзикла 1981 года Девушки мечты	.
 One Night Only — английская инди-рок группа.
 One Night Only (альбом Bee Gees)
 One Night Only (альбом Thin Lizzy)
 One Night Only — концертный альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy.
 One Night Only — DVD, записанное во время живого выступления Рики Мартина.
 One Night Only with Ricky Martin — всемирный концертный тур пуэрто-риканского певца Рики Мартина.